Portugese hockeyploeg (mannen)
 Portugese hockeyploeg (vrouwen)